Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 puede referirse a:

 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1, película de 2010;
 la banda sonora de la película;
 el videojuego basado en la película.